LIFO steht für:

 Last In – First Out, ein Speicherungsverfahren in der Datenverarbeitung und in der Wirtschaft 

Lifo steht für:
 das Linke Forum, eine historische linke Strömung innerhalb der deutschen Grünen 

LIFO